A törvényen kívüli (film, 1943) The Outlaw westernfilm 1943. 
 Ned Kelly – A törvényen kívüli westernfilm 2002.